

Culture et société 
En littérature :
 Wilkes est un personnage de la série de romans de fiction Harry Potter.
 Ashley Wilkes est un personnage du roman Autant en emporte le vent.

Patronyme 

 Belinda Wilkes, astrophysicienne britannique ;
 Charles Wilkes (1798-1877), un explorateur américain ;
 Charles Wilkes (1887-1939), un footballeur international français ;
 Debbi Wilkes (1946-), une patineuse artistique canadienne ;
 Del Wilkes (1961-2021), un catcheur américain ;
 Faas Wilkes (1923-2006), un footballeur néerlandais ;
 Jamaal Wilkes (1953-), un joueur professionnel américain de basket-ball ;
 John Wilkes Booth (1838-1865), l'assassin d'Abraham Lincoln ;
 John Wilkes (1727-1797), un journaliste anglais ;
 Mary Allen Wilkes, 1937, une informaticienne américaine ;
 Maurice Vincent Wilkes (1913-2010), un professeur et chercheur, pionnier britannique de l'informatique ;
 Rich Wilkes (1966-), un acteur, producteur de cinéma scénariste et réalisateur américain ;
 Rodney Wilkes (1925-2014), un haltérophile trinidadien ;
 Tom Wilkes (1939-2009), un directeur artistique, designer, illustrateur et écrivain américain.

Toponyme

Antarctique 
 la terre de Wilkes, entre la terre d'Enderby à l'ouest et la terre Adélie à l'est ;
 la station Wilkes (1957-1969), une base antarctique ;

États-Unis 
 le comté de Wilkes en Caroline du Nord ;
 le  comté de Wilkes en Géorgie.

Patronyme anglais